Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 1999-2000 è stato il nono organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questo è il campionato regionale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Stagione 
Al campionato di Eccellenza del Friuli Venezia Giulia 1999-2000 partecipano 16 squadre:
 11 hanno mantenuto la categoria,
 nessuna è stata retrocessa dal C.N.D.,
 5 sono state promosse dalla Promozione : Juniors Casarsa e Palmanova (vincitrici dei gironi), Fontanafredda e Monfalcone (seconde) e Latte Carso (vincitrice dello spareggio fra le terze).

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2000-2001.
  Partecipa agli spareggi-promozione.
      Retrocessa in Promozione 2000-2001.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario 
Il 21 novembre 1999, a causa delle abbondanti piogge, sono state disputate solo due partite. Tutte le gare del 23 gennaio 2000 sono state rinviate per la neve ed i campi ghiacciati.

Play-off nazionali

Primo turno

Secondo turno

Fase Regionale Coppa Italia Dilettanti 

La coppa è stata vinta dalla Sacilese (2-1 dts in finale sul Palmanova)

Note

Bibliografia 
Messaggero Veneto presso la Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine
L'Annuario F.I.G.C. 1999-00, Roma (2000) conservato presso:
 tutti i Comitati Regionali F.I.G.C.-L.N.D.;
 la Lega Nazionale Professionisti a Milano;
 la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
 ANNOGOL 2001 di Carlo Fontanelli - GEO Edizioni

Collegamenti esterni 

Friuli